Андреюк або Андрєюк — прізвище, поширене в Україні, Росії та Білорусі. Відомі носії:
 Андрєюк В'ячеслав Олексійович — радянський футболіст
 Андреюк Катерина Іванівна — українська мікробіологиня